

Pessoas
Ann Putnam, Jr.
Hilary Putnam
Robert Putnam
Samuel Putnam
Seth Putnam

Localidades
Putnam (Oklahoma)
Putnam (Texas)
Condado de Putnam
Ou ainda:
Putnam District

Outros
2557 Putnam
USS Putnam (DD 757)

Desambiguação